Ела́гинский проспект:

 Елагинский проспект — улица в Москве.
 Елагинский проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Елагин остров
 1-й Елагин мост
 2-й Елагин мост
 3-й Елагин мост